Дешт-э-Азадега́н () — один из 20 шахрестанов (областей) иранской провинции Хузестан. Административный центр — город Сусенгерд.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Бостан (بخش بستان)
 Ховейзе (بخش هویزه)
Население области на 2006 год составляло 126 865 человек.

Населённые пункты

Ссылки 
 World Gazetteer

шахрестаны Хузестана